Kelurahan Ploso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Ploso (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 111,10), Jawa Timur, 
 Kelurahan Ploso (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 111,90), Jawa Timur, 
 Kelurahan Ploso (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 112,77), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar